Lüthold ist der Name folgender Personen:

 Lüthold von Aarburg († 1213), Bischof von Basel (als solcher Lüthold I.)
 Lüthold II. von Rötteln (Bischof von Basel) († 1249), Bischof von Basel (als solcher Lüthold II.)
 Lüthold II. von Rötteln (Dompropst), Neffe des Bischofs, Dompropst zu Basel

Familienname:
 Ernst Lüthold (1904–1966), Schweizer Komponist
 Ida Lüthold-Minder (1902–1986), Schweizer Schriftstellerin

Siehe auch:
 Leuthold
 Liutold
 Lutold